Анатолий Безуглов: Безуглов, Анатолий Алексеевич (1928—2022) — российский учёный-юрист и педагог, писатель, драматург, телеведущий.
 Безуглов, Анатолий Иванович (1937—1987) — украинский советский деятель.